Tollius är ett släkte av insekter. Tollius ingår i familjen krumhornskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Krumhornskinnbaggar
Tollius